Harissa hat mehrere Bedeutungen:

 eine scharfe Gewürzpaste, siehe Harissa (Würzmittel)
 ein Gericht, siehe Harissa (Speise)
 ein Ort im Libanon, siehe Harissa (Libanon)
 Fondation Harissa, eine Stiftung zur Sammlung, Bewahrung und Präsentation der Kultur jüdischen Lebens in Nordafrika, Verwaltungssitz in Los Angeles

siehe auch
 südamerikanischer Harrisia-Kaktus